Стадня () — село в Золочевской городской общине Золочевского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 159 человек. Занимает площадь 0,564 км². Почтовый индекс — 80712. Телефонный код — 3265.

Ссылки 
 Стадня на сайте Верховной рады Украины